Kerberos steht für:
 Kerberos, Höllenhund der griechischen Mythologie
 Kerberos (Gattung), ausgestorbene Säugetiergattung aus der Gruppe der Hyaenodonten
 Kerberos (Protokoll), Authentifizierungsprotokoll in Computernetzwerken
 Kerberos (Mond), Mond des Zwergplaneten Pluto

Siehe auch:
 Cerberus